Der Wien Energie Grand Prix 2004 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Wien. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 15. bis 22. Mai 2004 statt.

Im Einzel gewann Anna Smaschnowa-Pistolesi gegen Alicia Molik mit 6:2, 3:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navratilova / Lisa Raymond mit 6:2 und 7:5 gegen Cara Black / Rennae Stubbs.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Wien Energie Grand Prix 2004 fand vom 15. bis 17. Mai 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Wien